Ansar al-Scharia () ist der Name verschiedener islamistischer Organisationen im Nahen Osten und in Nordafrika mit ideologischer und personeller Nähe zu al-Qaida, die im Zuge des Arabischen Frühlings entstanden sind.

 Ansar al-Scharia (Ägypten): eine seit Juli 2012, eine seit Juli 2013,
 Ansar al-Scharia (Libyen): im Sommer 2011 von der Märtyrerbrigade des 17. Februar abgespaltene libysche Miliz, wird für den Angriff auf das amerikanische Konsulat in Bengasi am 11. September 2012 verantwortlich gemacht; sowie eine weitere Organisation (Derna, 2011–2012)
 Ansar al-Scharia (Mali): seit Dezember 2012
 Ansar al-Scharia (Marokko): September bis Ende Oktober/Anfang November 2012
 Ansar al-Scharia (Mauretanien): seit Juni 2013
 Ansar al-Scharia (Pakistan): seit 2017 in Karatschi
 Ansar al-Scharia (Syrien): seit 2015 in Aleppo
 Ansar al-Scharia (Tunesien), im April 2011 gegründete salafistische Organisation, im August 2013 von der tunesischen Regierung als terroristische Organisation klassifiziert
 Ansar al-Scharia (Jemen) seit April 2011 ein Alias der im Jemen operierenden al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP)

sowie weitere, kleine Gruppierungen mit diesem Namen.

Einzelnachweise 

Islamismus
Islam im Nahen Osten
Nordafrika